Isle-Jourdain (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Isle-Jourdain (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes